Rädler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert J. Rädler (1933–2012), deutscher Steuerberater
 Antonie Rädler (1899–1991), deutsche Mystikerin
 Ariane Rädler (* 1995), österreichische Skirennläuferin
 Joachim Rädler (* 1962), deutscher Experimentalphysiker
 Johann Rädler (* 1952), österreichischer Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter
 Karl-Heinz Rädler (1935–2020), deutscher Astrophysiker, Professor in Potsdam
 Karl Robert Rädler (1881–1940), österreichischer Landschaftsmaler
 Maria Rädler, deutsche Leichtathletin

Siehe auch
 Radler (Begriffsklärung)
 Redler